La DBUs Landspokalturnering 2018-2019 è stata la 65ª edizione della coppa danese di calcio. La competizione è iniziata il 7 agosto 2018 e si è conclusa il 17 maggio 2019. Il  era la squadra campione in carica. Il  ha conquistato il trofeo per la prima volta nella sua storia.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 agosto 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 agosto 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 agosto 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 agosto 2018

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 settembre 2018

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 ottobre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 ottobre 2018

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 ottobre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º novembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 novembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 novembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 novembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 dicembre 2018

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 febbraio 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 febbraio 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 marzo 2019

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 aprile 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 aprile 2019

Finale

Voci correlate 
 Superligaen 2018-2019

Edizioni della Coppa di Danimarca
Calcio nel 2018
Calcio nel 2019